La province du Zhili ( ; , translittération : jyli golo) est une ancienne province de Chine, qui a existé durant l'ensemble de la dynastie Qing, et une partie de la République de Chine (1912-1949), de 1644 à 1928. Elle correspond à peu près à l'actuelle province de Hebei, en y incluant une partie de celle du Henan, ainsi que les municipalités de Pékin et Tianjin.

Notes et références

Bibliographie 

Province historique en Chine
Dynastie Qing
République de Chine